Влаходимос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Влаходимос, Одиссеас (род. 1994) — немецкий футболист греческого происхождения, вратарь португальского клуба «Бенфика».
 Влаходимос, Панайотис (род. 1991) — греческий футболист, который играет на позиции нападающего.